Pla puede referirse a:
Geografía
 Plá, localidad argentina.
 Pla de Bages, región de Cataluña central (y denominación de origen).
 Pla de l'Estany, comarca de Gerona.
 Pla de Mallorca, comarca de Baleares.
 Pla de Palau, plaza de Barcelona.
 El Pla del Penedès, municipio del Alto Penadés.
 Pla de Petracos, antiguo poblado morisco del municipio de Castell de Castells (Marina Alta).
 Pla de Quart, comarca histórica de la Comunidad Valenciana.
 El Pla de Santa Maria, municipio del Alt Camp.
 Pla d'Urgell, comarca del centro de Cataluña.

Personas
 Albert Pla i Álvarez, cantautor español.
 Cecilio Plá y Gallardo, pintor español.
 Enric Pla i Deniel, obispo y cardenal español.
 Josep Pla i Casadevall, periodista español.
 Joan Baptista Pla i Agustí, compositor y oboísta español.
 Joan Ignasi Pla i Durà, político español.